Primalità. Termine usato nella metafisica di Tommaso Campanella secondo la quale l'essere è strutturato nelle tre essenze primarie: potenza (Padre), sapienza (Spirito), amore (Figlio), che egli chiama le tre Primalità.
In matematica per primalità si intende che un numero naturale sia primo.